

Cinema 
The Secret Seven – film britannico del 1914
The Secret Seven – cortometraggio del 1916 diretto da William Humphrey
The Secret Seven – film del 1940 diretto da James Moore

Letteratura 
 Il Club dei Sette (The Secret Seven) – serie di romanzi di Enid Blyton